Associazione Calcio Arezzo (renomeado como Unione Sportiva Dilettantistica Arezzo) é um clube italiano da cidade de Arezzo. Atualmente disputa a Lega Pro (terceira divisão) do Campeonato Italiano.

Seu estádio é o Stadio Città di Arezzo, com capacidade de 13,128 lugares. As cores do time são grená e branco.

História

Fundado em 9 de setembro de 1923 por um grupo de amigos, como Juventus FC Arezzo (em homenagem à Juventus). Na temporada 1992-93, entrou em falência pela primeira vez, quando tinha o nome de 'UnioneSportiva Arezzo, recomeçando sua trajetória na Série D italiana.

Com a nomenclatura de AC Arezzo, o time viveu bons momentos no final da década de 1990, mas entrou novamente em falência na temporada 2009-10, voltando à Série D. Vendido a um consórcio de empresários sediado em Roma, o time foi rebatizado como Unione Sportiva Dilettantistica Arezzo em julho de 2012, tendo o ex-jogador argentino Abel Balbo como treinador.

Títulos 
 Copa da Itália Série C: 1981/1982
 Supercopa da Liga Série C1: 2003/2004

Elenco 

Última atualização: 19 de setembro de 2020

Ligações externas 
 

Arezzo
Clubes de futebol fundados em 1923